А-ліга 2011 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вшосте здобув Екранас.

Турнірна таблиця 

}

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Литви 2011—2012.
2. З клубу Каунас було знято 6 очок перед початком сезону через борги перед колишнім гравцем.
3. Клуби Каунас, Мажейкяй, Клайпеда не були допущені до наступного сезону.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 

2011
Литва
2011 у Литві